Mallorca bezeichnet
 Mallorca, eine spanische Insel
 das historische Königreich Mallorca
 (9453) Mallorca, ein Asteroid des Hauptgürtels
 den Fußballverein RCD Mallorca
 Mallorca Challenge, eine Serie von Eintagesrennen für Radprofis 
 Mallorca – Suche nach dem Paradies, eine Fernsehserie 
 Mallorca 95,8 Das Inselradio, Radiosender 
 Mallorca Cowboys, ein deutsches Musikduo
 Glückliche Reise – Mallorca, deutscher Fernsehfilm von Karin Hercher (1993)

Siehe auch:
 Maiorca